Kim Jongbe (19??), dél-koreai sportlövő, olimpikon
 Kim Jongbe (1941), dél-koreai labdarúgó
 Kim Jongbe (1974), olimpiai ezüstérmes dél-koreai gyeplabdázó